XXII Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa – Berlin w dniach 12-25 maja 1969 roku. Do 15-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2030 km, wystartowało 105 zawodników z 14 drużyn.

Ze względu na niestabilną sytuację polityczną, panującą w Czechosłowacji po wydarzeniach Praskiej Wiosny, wyścig odbył się na nietypowej trasie z Warszawy do Berlina. Dla zaakcentowania, że zawody nadal organizowane są przez trzy kraje, tylko część trasy VI etapu z Wałbrzycha do Wrocławia, prowadziła przez terytorium CSRS (od Náchodu do Harrachova).
W wyścigu nie wzięli również udziału kolarze czechosłowaccy.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (12 maja 1969), dookoła Warszawy (112 km)

II etap, (13 maja 1969), Warszawa – Łódź (158 km)

III etap, (14 maja 1969), Łódź – Piotrków Trybunalski (42 km), jazda indywidualna na czas

IV etap, (14 maja 1969), Piotrków Trybunalski – Gliwice (158 km)

V etap, (15 maja 1969), Kędzierzyn-Koźle – Wałbrzych (202 km)

VI etap, (16 maja 1969), Wałbrzych – Wrocław (250 km)

VII etap, (17 maja 1969), Wrocław – Poznań (203 km)

VIII etap, (18 maja 1969), Poznań – Zielona Góra (123 km)

IX etap, (20 maja 1969), Zielona Góra – Świebodzin (39 km), jazda indywidualna na czas

X etap, (20 maja 1969), Świebodzin – Eisenhüttenstadt (100 km)

XI etap, (21 maja 1969), Guben – Chociebuż (58 km), jazda indywidualna na czas

XII etap, (22 maja 1969), Chociebuż – Drezno (133 km)

XIII etap, (23 maja 1969), Drezno – Gera (168 km)

XIV etap, (24 maja 1969), dookoła Gery (90 km)

XV etap, (25 maja 1969), Lipsk – Berlin (194 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się suma czasów – z bonifikatami i ewentualnymi minutami karnymi – czterech pierwszych zawodników drużyny w ogólnej klasyfikacji indywidualnej.

Klasyfikacje dodatkowe

Górska 
Koszulka różowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na górskich premiach pierwszej i drugiej kategorii.

Najaktywniejszych 
Koszulka fioletowa.
O kolejności decyduje suma punktów zgromadzonych na lotnych i górskich premiach.

Przypisy

Bibliografia 
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 294-298.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1969
1969 w kolarstwie
1969 w polskim sporcie
1969 w Europie